John MacRae est un nom pouvant désigner:

 (1876-1967), homme politique canadien en Ontario
 (1912-1997), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
 (né en 1932), diplomate britannique

Voir aussi
 (1861-1937), officier britannique

MacRae, John